Nashua é o nome de diversos lugares nos Estados Unidos da América:

 Nashua (pop. 86605).
 Nashua (Iowa) (pop. 1618).
 Nashua (Montana) (pop. 325).
 Nashua (Minnesota) (pop. 69).
 O rio Nashua em Massachusetts e New Hampshire.

O nome de lugar também é usado na Austrália:
 Nashua (New South Wales)

Desambiguação